Romanos Lakapenos ist der Name folgender Personen:

 Romanos I. (Romanos I. Lakapenos; um 870–948), byzantinischer Kaiser
 Romanos Lakapenos (Sohn des Christophoros) (um 920–vor 927), byzantinischer Mitkaiser, Enkel von Romanos I.